Il doppio maschile  del torneo di tennis Swedish Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stefan Edberg e Anders Järryd che hanno battuto in finale Emilio Sánchez e Javier Sánchez 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Stefan Edberg /  Anders Järryd (campioni)
 Jaroslav Navrátil /  Diego Pérez (semifinali, ritiro)

 Jan Gunnarsson /  Mikael Pernfors (primo turno)
 Emilio Sánchez /  Javier Sánchez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1987